Chumatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chumatlán, Puebla, ort, Francisco Z. Mena, 
 Chumatlán (kommun), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar